Ilz (rivier), een rivier in Beieren
Ilz (Stiermarken), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken